Galerina är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Galerina i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen buktryfflar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Galerina
Giftiga svampar